Kreuzegg ist

ein Ortsname:
 Kreuzegg (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kreuzegg (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortsteil von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kreuzegg (Gemeinde Sankt Bartholomä), Ortsteil der Gemeinde Sankt Bartholomä (Steiermark) in der Steiermark

der Name folgender Berge:
 Kreuzegg (Schobergruppe) (), ein Berg in der Schobergruppe in Osttirol
 Kreuzegg, anderer Name des Kreuzecks, , Berg in den Allgäuer Alpen, Grenze zwischen Bayern und Tirol

ein Familienname:
 Georg von Pfronten-Kreuzegg (1696–1762), deutscher Kapuziner

Siehe auch:
 Kreuzeck